est un nom japonais utilisé comme nom de famille et attribué également aux sujets suivants :

Ville 
 Kai (Yamanashi), fusion en 2004 des bourgs de Futaba, Ryuou et Shikishima

Navires 
 Classe Shikishima
 Shikishima (PLH 31)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme